Masonville (Iowa)
Masonville (Kentucky)

Desambiguações de topônimos